Tapptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tapptjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 
Tapptjärnen (Stavnäs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Tapptjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (6,03 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn